Revolution (‘revolución’ en inglés, alemán y otros idiomas) puede referirse a:

Cine y televisión 
 Revolution (1985), película dirigida por Hugh Hudson.
 Revolution (2012), serie de televisión creada por Eric Kripke y producida por J. J. Abrams y Bryan Burk, transmitida en NBC.

Música 
 Revolution (2001), álbum del DJ Tiësto.
 Revolution (2012), decimoquinto álbum de la banda Lacrimosa.
 Revolution (2019), caja recopilatoria de varios artistas.
 Revolutions (1988), álbum del compositor francés Jean-Michel Jarre.
 Revolution (1985), canción de la banda británica The Cult.
 Revolutions (posteriormente rebautizado como Revolution, Revolutions), tema de Jean-Michel Jarre proveniente del álbum anterior mencionado.
 Revolution (1968), canción de la banda británica The Beatles.
 Revolution (2006), canción de la banda The Veronicas.
 Revolution (2009), álbum de la cantante de country Miranda Lambert.

Editorial 
 Revolution, revista de alta relojería

Miscelánea 
 Revolution, un entorno de desarrollo hipermedia similar a HyperCard.
 El nombre en clave de la videoconsola Wii, de Nintendo.
 Revolution, atracción del parque de atracciones de Zaragoza.